Александру Мэцел (; 17 октября 1989, Констанца, Румыния) — румынский футболист, защитник. Выступал за сборную Румынии.

Карьера 
Александру Мэцел — воспитанник футбольного клуба «Фарул». 2 сентября 2011 года сыграл первый матч за сборную Румынии в рамках отборочного турнира Евро-2012. В январе 2015 года подписал контракт с загребским «Динамо» на 4 с половиной года. Дебютировал за клуб 7 февраля в дерби против «Локомотива». В сезоне провёл 13 матчей, выиграв с командой чемпионат и кубок Хорватии.

Достижения 
 Астра
 Обладатель Кубка Румынии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2014
 Динамо Загреб
 Чемпион Хорватии (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Хорватии (2): 2014/15, 2015/16

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Фарул»
Игроки ФК «Дельта» Тулча
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Германштадт»
Игроки ФК «Университатя» Крайова